Иллеана Дуглас (, род. 25 июля 1965) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер.

Жизнь и карьера 
Иллеана Дуглас — внучка актёра Мелвина Дугласа. Она дебютировала в 1987 году небольшой ролью в фильме с Шелли Лонг «Снова привет» и в последующие годы сыграла более девяноста ролей на экране.

Дуглас, пожалуй, наиболее известна по роли в триллере режиссёра Мартина Скорсезе «Мыс страха» 1991 года. Она снялась в четырёх фильмах Скорсезе, включая главную роль в «Утеха сердца моего» (1996) и второстепенные в «За что стоит умереть» (1995), которая принесла ей номинацию на премию «Сатурн», и «Мир призраков» (2001). На телевидении она появилась в сериале «Клиент всегда мёртв», за что была номинирована на премию «Эмми» в 2002 году. Она также появлялась в сериалах «Дурнушка» и «Красавцы».

16 мая 1998 года она вышла замуж за продюсера и сценариста Джонатана Аксельрода (сына известного сценариста и драматурга Джорджа Аксельрода), они развелись в 2001 году.

Фильмография 
 1988 — Последнее искушение Христа/The Last Temptation Of Christ
 1989 — Нью-йоркские истории/New York Stories
 1990 — Славные парни/Goodfellas
 1991 — Виновен по подозрению/Guilty by Suspicion
 1991 — Мыс страха/Cape Fear
 1993 — Живые/Alive
 1994 — Телевикторина/Quiz Show
 1995 — Найти и ликвидировать/Search and Destroy
 1995 — За что стоит умереть/To Die For
 1997 — Крёстная мать/Bella Mafia
 1997 — Портрет совершенства/Picture Perfect
 1999 — Отзвуки эха/Stir of Echoes
 1999 — Послание в бутылке/Message in a Bottle
 1999 — Крёстный Лански/Lansky
 2000 — Лучший друг/The Next Best Thing
 2001 — Мир призраков/Ghost World
 2002 — Крутой парень/The New Guy
 2002 — Приключения Плуто Нэша/The Adventures of Pluto Nash
 2005 — Тайны заблудших душ/Stories of Lost Souls
 2006 — Я соблазнила Энди Уорхола/Factory Girl

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения США
Женщины-комедианты
Режиссёры телевидения США
Киноактрисы США